Brettner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brettner (1928–1987), 8. Abt der Benediktinerabtei St. Stephan in Augsburg
 Friedrich Brettner (* 1935), österreichischer Chronist und Autor
 Michael Brettner (* 1975), deutscher Gitarrist, Komponist und Produzent

Siehe auch:
 Prettner